El nombre de Ana Arias puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Ana María Arias (nacida en 1946), tenista argentino-chilena.
 Ana Arias Saavedra (nacida en 1951), escritora española.
 Ana Arias (actriz) (nacida en 1982), actriz española.